Le mot souffleuse peut avoir différentes significations :

Au théâtre 
Au théâtre, la souffleuse est la personne qui assiste les comédiens qui ont un « trou de mémoire ».

« Nettoyage » 
 La souffleuse à neige permet de déplacer la neige à l'endroit désiré.
 Le souffleur de feuilles mortes, motorisé, remplace le balai ou le râteau ou d'autres moyens mécaniques.